Sergei Trubezkoi (russisch Сергей Трубецкой) ist der Name folgender Personen:

* Sergei Jewgenjewitsch Trubezkoi (1890–1949), russischer Fürst, Philosoph und Schriftsteller
 Sergei Nikititsch Trubezkoi (1829–1899), russischer Generalmajor, Direktor der Eremitage
 Sergei Nikolajewitsch Trubezkoi (1862–1905), russischer Religionsphilosoph und Autor
 Sergei Petrowitsch Trubezkoi (1790–1860), russischer Dekabrist
 Sergei Wassiljewitsch Trubezkoi (1815–1859), russischer Fürst und Offizier